Quinto Fabricio puede referirse a las siguientes personas:

 Quinto Fabricio.— Tribuno de la plebe en el año 57 a. C.
 Quinto Fabricio (cónsul 2 a. C.).— Cónsul sufecto en el año 2 a. C.